Серо де Арена има више значења:

 Серо де Арена (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Арена (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику